Калкуны — многозначный топоним.

 Населённые пункты
 Калкуны — село, центр Калкунской волости Даугавпилсского края Латвии.

 Части города
 Калкуны — район города Даугавпилса Латвии.

 См. также
 Калкунская волость